Het Aziatisch kampioenschap voetbal 1996 was de elfde editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal, een  voetbaltoernooi van de AFC, dat van 4 december tot 21 december 1996 in de Verenigde Arabische Emiraten werd gehouden. De V.A.E. (gastland) en Japan (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Knockoutfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
8 doelpunten
 Ali Daei

6 doelpunten
 Jasem Al-Huwaidi

4 doelpunten
 Fahad Al-Mehallel

3 doelpunten
 Hwang Sun-Hong
 Hassan Saeed

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
 Hassan Abbas (Tegen Japan)

Externe links

Asian Cup
Voetbal in 1996
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten